Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Rospara – polski rzemieślnik, poseł na Sejm
 Tomasz Rospara – polski koszykarz